Nedre Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedra Gäddtjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Nedre Gäddtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Nedre Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (29,9 ha)

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn